Parzen peut faire référence à :

Patronymie 

  (1929–2016), mathématicien américain.
 Prix Parzen, une distinction mathématique.
 Estimation par noyau (ou méthode de Parzen-Rosenblatt), une méthode d’estimation en statistique.
  (1967– ), linguiste, traducteur et auteur-compositeur américain.
  (1988- ), saxophoniste américain.

Toponymie 

 Parzeń, un village polonais.
 Parzeń-Janówek, un village polonais.

Autres 
 Parzen est également le nom allemand des Parques.